Kinshasa est la capitale de la République démocratique du Congo ;
 Kinshasa est une commune de la ville-province de Kinshasa en République démocratique du Congo ;
 Aéroport international de Kinshasa, connu localement sous le nom d'Aéroport international de Ndjili ;
 Port de Kinshasa
 Gare centrale de Kinshasa.